Koninklijke Opera (Gent)
 Koninklijke Opera (Stockholm)
 Koninklijke Opera (Versailles)